Лос Камичинес, Гранха има више значења:

 Лос Камичинес, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Камичинес, Гранха (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику